Universidade de São Paulo — instituição de ensino superior brasileira
Universidade do Pacífico Sul — instituição de ensino superior oceânica
United States Pharmacopeia — farmacopeia estado-unidense
Heckler & Koch USP — arma de fogo
Língua uspanteca — uma língua maia, cujo código ISO 639 é usp

 

Desambiguações de literatura
Desambiguações de organizações
Desambiguações de siglas